Martina Weber peut désigner :
 Martina Weber (1981-), une musicienne italienne ;
 Martina Weber (1982-), une basketteuse allemande.